Wistedt ist der Name folgender Orte:

 Wistedt, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Wistedt (Zeven), Ortsteil von Zeven, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Wistedt (Salzwedel), Ortsteil von Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt